Геннадий Макаров: Макаров, Геннадий Михайлович (1932—2001) — советский футболист.
 Макаров, Геннадий Сергеевич (род. 1938) — доктор технических наук.